Кларин — псевдоним испанского писателя Леопольдо Алас-и-Уренья (1852—1901).
 «Кларин» — общенациональная газета в Аргентине.